Beck steht für:

 Bäcker (süddeutsch, schweizerdeutsch)
 Beck (Familienname), Namensträger siehe dort
 Beck (Adelsgeschlecht), badisches Adelsgeschlecht
 Beck von Leopoldsdorf, österreichisches Adelsgeschlecht
 Beck (Künstlerfamilie), Namensträger siehe dort
 Beck (Manga), Mangaserie von Harold Sakuishi
 Beck (Karikaturist), Künstlername von Detlef Beck (* 1958), deutscher Karikaturist
 Beck (Musiker), Künstlername von Beck Hansen (* 1970), US-amerikanischer Musiker
 Kommissar Beck, literarische Figur
 Beck (Einheit), englisches Trockenmaß
 Beck, angloamerikanisches Gewichtsmaß, siehe Peck (Maßeinheit)

Unternehmen:
 Verlag C. H. Beck in München
 Automobiles Beck, französischer Automobilhersteller
 Beck (Automarke), US-amerikanische Automarke
 Beck Engineering & Composits, Schweizer Hersteller von Sportwagen
 Beck-Hawkeye Motor Truck Works, ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller
 Beck IPC, Hersteller von Steuerungstechnik
 Beck’s, Marke der Brauerei Beck
 Beck’sche Universitätsbuchhandlung, Verlag und Buchhandlung in Wien
 Christoph Beck & Söhne, deutscher Hersteller von Ferngläsern, Operngläsern, Mikroskopen und Lupen
 Der Beck, Erlanger Großbäckerei
 Ludwig Beck am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier, Kaufhausunternehmen aus München
 Robert Beck, Design und Herstellung von Möbeln
 Beck Fastener Group, Österreichischer Nagel- und Klammernhersteller

Beck ist der Name folgender geographischen Objekte:

Orte in Deutschland:
 Beck (Altötting), Ortsteil von Altötting, Landkreis Altötting, Bayern
 Beck (Walsrode), zu Bommelsen gehörender Ortsteil von Walsrode, Landkreis Heidekreis, Niedersachsen
 Beck (Oberneukirchen), Ortsteil von Oberneukirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Beck (Radevormwald), Ortsteil von Radevormwald, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Beck (Ulenburg), Ortsteil von Ulenburg, Nordrhein-Westfalen

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Beck (Alabama), im Covington County
 Beck (Crittenden County, Arkansas)
 Beck (Lee County, Arkansas)
 Beck (Miller County, Arkansas)
 Beck (Missouri), im Jefferson County
 Beck (Montana), im Teton County
 Beck (Nebraska), im Lincoln County
 Beck (Texas), im Lamb County
 Beck Grove, auf St. Croix, Virgin Islands
 Beck Hammock, im Seminole County, Florida
 Beck Landing, im Colleton County, South Carolina
 Beck Place, im Natrona County, Wyoming

Gewässer:
 Bach (niederdeutsch), siehe Gewässernamen auf -bach
 Bek,  norddeutsch für Bäche und kleine Flüsse
 Beck, Namensteil von Flüssen in Nordengland, siehe Gill (Gewässer)
 Beck (Mühlenau), Zufluss der Mühlenau (Pinnau) im Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein
 River Beck, Zufluss des River Ravensbourne in South London, England
 Beck Bayou, Fließgewässer im Tensas Parish, Louisiana
 Beck Lakes, See im Madera County, Kalifornien

Gebäude:
 Haus Beck in Bottrop-Kirchhellen, siehe Schloss Beck
 Haus Beck (Hamm-Pelkum), Herrenhaus in Hamm-Pelkum
 Haus Beck (Löhne-Ulenburg), Gutshaus und Stammsitz der Familie Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck
 Haus Beck (Recklinghausen), Adelshaus in Recklinghausen
 Schloss Beck, Schloss in Bottrop-Kirchhellen
 Villa Beck, Villa in Wiesbaden-Biebrich

Sonstige:
 Beck Hammock, Insel im Seminole County, Florida
 Beck Lode Mine, Mine im Custer County, South Dakota
 Beck Number 1 Shaft, Mine im Utah County, Utah
 Beck Number 2 Shaft, Mine im Utah County, Utah
 Beck Sand and Gravel Pit, Mine im Portage County, Ohio
 Beck Shaft, Mine im Lake County, Colorado
 Beck Memorial Park, Park im Burt County, Nebraska
 Mount Beck

im National Register of Historic Places (NRHP) gelistete Objekte:
 Beck Barns and Automobile Storage, in Paris, Idaho, ID-Nr. 82000263
 Beck No. 2 Mine, in Eureka, Utah, ID-Nr. 79003483
 Beck Northeast Site (18AN65), in Davidsonville, Maryland, ID-Nr. 86000003

Siehe auch:
 Beck Lake
 Mere Beck
 Bäck (Begriffsklärung)
 Baeck
 Beeck
 Beckh
 Becque
 Begg
 Becke